Владимир Яковлевич Стоюнин (16 (28) декабря 1826 — 4 (16) ноября 1888) — российский педагог и публицист.

Биография 
Родился  года в Петербурге. Закончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1846) и Петербургский университет. Работал учителем русского языка и словесности в родной гимназии в 1853—1871 годах; принимал участие в работе петербургских педагогических собраний, Комитета грамотности, руководил воскресной школой, преподавал в 1-м Мариинском училище, затем в Мариинском институте. Организовал комиссию по упрощению орфографии русского языка.

Некоторое время был инспектором московского Николаевского сиротского института (1871—1874).

Жена Стоюнина, Мария Николаевна, открыла в Санкт-Петербурге частную женскую гимназию, в которой он по возвращении в столицу был инспектором и преподавателем русского языка, словесности и истории.

Педагогическая деятельность 
Выступал против школы, «дрессирующей» детей для экзаменов, против формализма, схоластики и рутины в обучении и воспитании, против палочной дисциплины. Стремился к созданию бессословной национальной школы. Ратовал за широкое общее образование и воспитание молодого поколения в духе передовых гражданских идеалов. Считал необходимым женское образование и многое сделал для разработки теории и практики женского образования.

В. Я. Стоюнин критикуя российскую среднюю школу того времени за её космополитичность, несамостоятельность, плохое преподавание отечественной истории, родного языка и литературы, он полагал, что уже в народной школе, обучая детей родной речи, следует учитывать историю и психологию народа, целостную и неповторимую национальную религиозную культуру. Выступал против механического перенесения школьного опыта и достижений педагогической науки западных стран в школу и педагогику России. Большую роль отводил народным учителям, много делал для вовлечения учителей в работу педагогических съездов, открытия при школах библиотек с необходимой художественной и педагогической литературой. В. Я. Стоюнин последовательно отстаивал идеи самобытности русской педагогической школы, полагая, что и подготовка учителя должна осуществляться в соответствии с национальными, культурными, историческими традициями.

Отмечал важность взаимосвязи умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. Разработал проект семиклассной реальной гимназии, которая более всего соответствовала бы потребностям общества и развивающегося капитализма. Установил дидактическую связь между приобретением знаний и развитием человека: знания способствуют развитию человека, и чем больше их объём, тем больше они требуют духовной пищи и дополнительных знаний.

Стоюнин является выдающимся методистом средней школы. Развитие идей К. Д. Ушинского в практике средней школы нашло отражение в педагогической деятельности В. Я. Стоюнина, внесшего много ценного в преподавание литературы, в изменение содержания этого предмета в соответствии с идеями народности и общечеловеческого воспитания. Методические идеи В. Я. Стоюнина базировались на принципе воспитывающего обучения, согласно которому изучение литературы является важнейшим средством духовно-нравственного формирования ребёнка. В. Я. Стоюнин впервые представил методику преподавания литературы как целостную систему. Создал новый тип пособий для учителей, которые включали методику, теорию литературы и конкретный критический анализ. Большое влияние на развитие педагогики в России оказали труды Стоюнина по истории педагогики и народного образования. Ему принадлежат работы по истории русской литературы — статьи о А. Д. Кантемире, А. П. Сумарокове и др. Он написал монографии, посвящённые А. С. Пушкину и А. С. Шишкову.

Труды 

 «Руководство для исторического изучения литературы»
 «Мысли о наших гимназиях»
 «Мысли о наших экзаменах»
 «Заметки о русской школе»
 «О воскресных школах»
 Александр Петрович Сумароков. — СПб.: тип. Я. Ионсона, 1856. — 172 с.
 Педагогические сочинения. — СПб.: тип. Уч-ща глухонемых, 1892. — 650 с.
 О преподавании русской литературы. — Изд. 2-е. — СПб. : тип. Г.Ф. Мюллера, 1868. — 435 с.
 Руководство для теоретического изучения литературы по лучшим образцам русским и иностранным. — СПб.: тип. Э. Праца, 1869. — 192 с.
 Избранные педагогические сочинения. — М.: Педагогика, 1991.

Примечания

Литература 
 Глинский Б. Б. Владимир Яковлевич Стоюнин // Исторический вестник. — 1889. — Т. 35. — № 2. — С. 413—444.
 Языков Д. Д. Учёно-литературные труды В. Я. Стоюнина // Исторический вестник. — 1889. — Т. 35. — № 2. — С. 445—450.
 Поливанов Л. И. В. Я. Стоюнин как автор учебных руководств по русскому языку и словесности // Пантеон литературы. 1889. № 2;
 Витберг Ф. А.  В. Я. Стоюнин, как педагог и человек: речь Ф. А. Витберга. — СПб., 1899. — 20 с.

Ссылки 
 Биография

Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Преподаватели Третьей Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Санкт-Петербургского Мариинского института
Пушкинисты
Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета